Austria:
 Bärnbach – miasto w kraju związkowym Styria, w powiecie Voitsberg

Zobacz też:
 Bärenbach